Михаил Боргояков:
 Боргояков, Михаил Иванович (1930-1983) — хакасский лингвист, доктор филологических наук.
 Боргояков, Михаил Игнатьевич (1937-2010) — хакасский борец и тренер-преподаватель, Заслуженный тренер РСФСР.